A Casa de Santa Eufêmea, localizada na freguesia portuguesa de Alcafache, concelho de Mangualde, é património edificado no distrito de Viseu.

Mesquitela (Mangualde)
Património edificado em Mangualde
Santa Eufemea
Imóveis de interesse municipal no distrito de Viseu